Une dodécapole, de polis « cité » et dodéca « douze », est une association de 12 villes. On connait :
La Dodécapole étrusque, en Italie
La Dodécapole ionienne, en Grèce